"Snow (Hey Oh)" é uma canção da banda americana Red Hot Chili Peppers, lançada em 20 de novembro de 2006 como single do álbum Stadium Arcadium. Esta canção contém uma melodia muito mais suave, considerada mais melódica, similar ao tipo de canção de By the Way. É impulsionada por um rápido riff de guitarra por John Frusciante, e faz uso de duplas pausas no baixo por parte de Flea.

Frusciante.net revelou que esta iria ser a terceira de sete canções lançadas como single do álbum Stadium Arcadium. Antes de ser lançada como tal, alcançou a #53 posição no iTunes em 13 de maio de 2006. Tal como o seu antecessor "Tell Me Baby", que chegou na #16 posição no UK Singles Chart.

Em 17 de janeiro de 2007, Snow (Hey Oh) se tornou a décima primeira gravação da banda a alcançar a primeira posição no ranking Modern Rock nos Estados Unidos, e sendo a terceira canção de Stadium Arcadium a alcançar esta posição.

Foi uma das musicas-tema da WrestleMania XXIV, principal pay-per-view da WWE.

Videoclipe 

Em uma entrevista, Tony Kaye, que também dirigiu o vídeo para "Dani California", o primeiro single do álbum, disse à MTV que ele seria o diretor do vídeo para a canção. Contudo, o material de Kaye não foi utilizado e se decidiu não fazer um videoclipe.

Em vez disso, a Warner contratou o diretor Nick Wickham para filmar um novo vídeo mostrando a banda em show ao vivo no Continental Airlines Arena em Nova Jersey, Estados Unidos realizados em 17 e 18 de outubro de 2006, junto com um filme em preto e branco de fãs antes do show na área de estacionamento e durante o show.

Faixas 
CD single
 "Snow ((Hey Oh))" – 5:34
 "Permutation" (ao vivo) – 3:43

Maxi single 9362 42983-2
 "Snow ((Hey Oh))" – 5:34
 "Funny Face" – 4:46
 "I'll Be Your Domino" – 3:54

International CD single 5439 15624-2
 "Snow ((Hey Oh))" – 5:34
 "Funny Face" – 4:46

7" Picture disk 5439 15623-7
 "Snow ((Hey Oh))" – 5:34
 "Funny Face" – 4:46

iTunes Version Single
 "Snow ((Hey Oh))" – 5:34
 "Funny Face" – 4:46
 "I'll Be Your Domino" – 3:54
 "Permutation" (ao vivo) – 3:43

Singles de Red Hot Chili Peppers
Singles de 2006